Le mot vase désigne notamment :
 la vase, un dépôt de boue ;
 un vase, un récipient principalement pour mettre un bouquet de fleurs ;
 un vase d'expansion sert à éviter toute surpression dans un chauffage central ou un chauffe-eau solaire ;
 les vases, un type de monstre du jeu de rôle Donjons et Dragons

Toponymes

Rivière aux Vases, un affluent de la rivière Saguenay, au Québec.
 Rivière des Vases, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de L'Isle-Verte, coulant dans Saint-Arsène, de Cacouna et de L'Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière des Vases (rivière Nicolet), un affluent de la rivière Nicolet (versant du fleuve Saint-Laurent), coulant dans les municipalités de Ham-Nord et Saints-Martyrs-Canadiens, dans la MRC d'Arthabaska, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière La Vase, un cours d'eau de l'Ontario, affluent de la rivière Mattawa et du bassin fluvial de la rivière Outaouais.
 Rivière Vaseuse, un affluent de la rivière Milnikek (versant de la rivière Matapédia, rivière Ristigouche et Baie-des-Chaleurs), coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Vaseuse, dans la MRC La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Rivière aux Vases, un affluent du fleuve Mississippi aux États-Unis situé dans le comté de Sainte-Geneviève.
 River aux Vases, village situé le long de la "rivière aux Vases" dans l'État du Missouri.

Vase Rock, rocher sur la commune de Liuqiu.